Le nom Steve Hanley est porté par les personnes suivantes :
 Steve Hanley (1959-), un musicien anglais, ancien membre de The Fall et de The Lovers ;
 Steve Hanley (1979-), un joueur de rugby à XV international anglais.

Voir aussi 
 Hanley, centre-ville de Stoke-on-Trent